Abwärts steht für:

 Abwärts (Band), Punk-Band aus Hamburg
 ein Album der gleichnamigen Band von 1988, siehe Abwärts (Album)
 Abwärts (1927), Film von Alfred Hitchcock
 Abwärts (1984), deutscher Film von 1984
 Polizeiruf 110: Abwärts, deutscher TV-Krimi (2014)